Чемпионат Швеции по футболу среди женщин 2013 () — 40-й по счёту чемпионат и 25-й по счёту под названием «Дамаллсвенскан». Первенство прошло с 9 апреля по 3 ноября 2013 года. Чемпионский титул защищал футбольный клуб «Мальмё», в предыдущем сезоне завоевавший своё седьмое чемпионство в истории. Чемпионом страны в первый раз стал футбольный клуб «Тюресо».

Участники 

По итогам сезона 2011 года клубы «Хаммарбю» и «Дальшефорс Гольф» покинули Дамаллсвенскан, заняв два последних места в лиге. Команды АИК и «Виттсье», напротив, вышли из второго по значимости дивизиона Элитэттана, заняв первое и второе места соответственно>.

 *Согласно данным на информационной странице официального сайта Дамаллсвенскана.

Итоговая таблица

Итоговая статистика

Бомбардиры

Ассистенты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Чемпионат Швеции по футболу среди женщин